O Grande Prémio da Espanha de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
 Corrida: 2 de Maio de 2004
 Número de voltas: 23
 Distância total:119.421 km

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Temporada de MotoGP de 2004

Ligações externas
 Site oficial da prova

Espanha
2004
Desporto na Espanha em 2004